Эл Ку́пер (, наст. имя: Alan Peter Kuperschmidt; род. 5 февраля 1944) — американский музыкант. Известен среди прочего как лидер групп Blood, Sweat & Tears и The Blues Project, хотя ни с одной из них он в итоге не остался.

Музыкальный сайт AllMusic характеризует Эла Купера как «сессионного музыканта, сочинителя песен и продюсера, человека за кулисами фолк- и рок-ренессанса 1960-х годов» и указывает, что

Биография и карьера 
Купер родился в Бруклине, в еврейской семье, вырос в Квинсе, Нью-Йорк. Первой профессиональной его работой как гитариста было сотрудничество с Royal Teens, в 14 лет. В 1960 объединился с Бобом Брассом и Ирвином Левайном, вместе с которыми создали такие хиты, как This Diamond Ring и I Must Be Seeing Things (1965 г.)

Выступал в 1965 году с Бобом Диланом, в частности, играл на органе Хаммонда, затем снова играл с Диланом во время своего мирового турне, 1981 г. В это время Купер познакомился с Майком Блумфилдом и работал с ним несколько лет.

Записывался на многих пластинках для мировых знаменитостей:

 Alice Cooper
 B. B. King
 Cream
 Jimi Hendrix Experience
 Rolling Stones
 The Who

Дискография 
 См. «Al Kooper § Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 

 

Родившиеся в 1944 году
Клавишники США
Пианисты США
Сессионные музыканты США
Певцы и певицы США
Рок-музыканты США
Родившиеся в Бруклине
Исполнители ABC Records
Выпускники Средней школы Мартина Ван Бюрена
Преподаватели Музыкального колледжа Беркли